Уэлсвилл () — деревня в округе Колумбиана (Огайо, США). Согласно переписи 2020 года, население составляет 3113 человек.

История 
В 1770 году Джордж Вашингтон спустился вниз по реке Огайо из Питтсбурга вместе со своим другом и личным геодезистом , чтобы осмотреть земли, которые должны были быть разделены между солдатами, участвовавшими в войне c французами и индейцами. Они посчитали это хорошим местом.

В 1797 году Уильям Уэллс, выходец из Пенсильвании, основал Уэлсвилл.

География 
Координаты деревни —  (40.604168, −80.652207).

По данным Бюро переписи населения США, Уэлсвилл имеет общую площадь в 4,95 км2. Из них 4,66 км2 приходятся на сушу, а 0,28 км2 — на воду.

Население

Примечания 

Населённые пункты округа Колумбиана
Населённые пункты, основанные в 1797 году